Voinești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Voinești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Voinești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Voinești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Voinești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Voinești (Brăila), Dorf im Kreis Brăila	
 Voinești (Vulturești), Dorf im Kreis Vaslui